Гимназија Сингидунум је савремена гимназија општег типа, основана у Београду 2014. године. Оснивач гимназије је Универзитет Сингидунум.

У Гимназији Сингидунум се реализује план и програм општег смера, у складу са законом и прописаним наставним садржајем. Систем учења у овој школи има за циљ да подстакне развој функционалних знања кроз опште програме, која ће затим бити надограђена ваннаставним активностима и праксом.

Гимназија Сингидунум је чланица Заједнице приватних школа Србије, а директорка гимназије Јагода Станишић чланица удружења Друштва директора школа Србије.

Референце

Спољашње везе 

 Гимназија Сингидунум-званична презентација

Сингидунум
Средње школе на Звездари